The Little Wanderer – cortometraggio del 1912 diretto da Edmund Lawrence
The Little Wanderer – film del 1920 diretto da Howard M. Mitchell